M, a maiúscula da letra m, do alfabeto latino;
 Μ, do alfabeto grego, maiúscula de µ;
 m, o símbolo do metro;
 M, o símbolo do prefixo mega;
 M, uma personagem da Marvel Comics.
 M, chefe do MI6 de James Bond nos filmes 007.
 M, medida associada ao peso.

Desambiguações de letras